Вальдефинхас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Торо. Занимает площадь 16 км². Население — 74 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Покровителем города считается святой Хуан анте Портам Латинам.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Саморы